Плотки — название населённых пунктов:

Россия 
 Плотки — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Плотки — деревня в Тербунском районе Липецкой области.
 Плотки — деревня в Должанском районе Орловской области.
 Плотки — деревня в Бежаницком районе Псковской области, Добрывичская волость.
 Плотки — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Плотки — деревня в Сычевском районе Смоленской области.
 Плотки — деревня в Оленинском районе Тверской области.